Constantin Tănase, este o combinație destul de frecventă de prenume și nume de familie, care se poate referi la,

 Constantin Tănase (1880 - 1945), actor român de scenă și de vodevil, celebru cupletist și o figură cheie în teatrul de revistă românesc;
 Constantin Tănase (1949 - 2014), jurnalist moldovean;
 Festivalul Constantin Tănase.

Dezambiguizare
Nume proprii